Sérifos eller Serifos kan syfta på:

Grekland 

 Nísos Sérifos, ö, Sydegeiska öarna, Kykladerna, 
 Dimos Serifos – kommun
 Serifos, Dimos Serifos, kommunhuvudort, Sydegeiska öarna, Kykladerna,